La Rivière puede referirse a: 

 La Rivière, comuna francesa situada en Gironda.
 La Rivière, comuna francesa situada en Isère.
 La Rivière, comuna francesa situada en Reunión.